Ulica Ogrodowa – szósta najbardziej popularna nazwa ulic w Polsce. Jest ich 2172.
 Ulica Ogrodowa w Łodzi
 Ulica Ogrodowa w Poznaniu
 Ulica Ogrodowa w Raciborzu
 Ulica Ogrodowa w Zamościu

Przypisy 

Ogrodowa